Jiří Hartman z Lichtenštejna ( Georg Hartmann von Liechtenstein, 11. listopadu 1911, Velké Losiny – 18. ledna 1998, Vídeň) byl kníže z Lichtenštejna.

Život 
Narodil se jako čtvrtý z osmi dětí knížete Aloise Adolfa z Lichtenštejna a jeho manželky, arcivévodkyně Alžběty Amálie, dcery archivévody Karla Ludvíka. Jeho starší bratr byl František Josef II., panující lichtenštejnský kníže.

Jeho úplný titul byl Jeho nejjasnější výsost Jiří Hartman Maria Josef František z Pauly Alois Ignác Benedikt Martin z a na Lichtenštejnu, kníže z Liechtensteinu a hrabě z Rietbergu (Georg Hartmann Maria Josef Franz de Paula Aloys Ignatius Benediktus Martin von und zu Liechtenstein, Fürst von Liechtenstein und Graf von Rietberg).

Sňatek a potomstvo 
23. září 1948 se kníže Jiří v Altshausenu oženil s vévodkyní Marií Kristýnou Württemberskou (* 1924), nejstarší dcerou vévody Filipa Albrechta Württemberského a jeho první manželky, arcivévodkyně Heleny Toskánské. Z jejich manželství se narodilo sedm dětí:

 1. kněžna Markéta z Lichtenštejna (* 1. května 1950, Vídeň, Rakousko)
 2. kněžna Marie Assunta z Lichtenštejna (* 28. dubna 1952, Vídeň)
 3. kněžna Alžběta z Lichtenštejna (* 17. května 1954, Vídeň)
 4. kníže Kryštof z Lichtenštejna (* 15. ledna 1958, Vídeň)
 5. kněžna Marie Helena z Lichtenštejna (* 8. září 1960, Vídeň)
 6. kněžna Georgina Marie z Lichtenštejna (* 13. listopadu 1962, Vídeň)
 7. kněžna Michaela Marie z Lichtenštejna (* 5. července 1969, Vídeň)

Jiří Hartman zemřel 18. ledna roku 1998 ve Vídni.

Vývod z předků

Reference 

Jiří Hartman
Narození 11. listopadu
Narození v roce 1911
Narození ve Velkých Losinách
Úmrtí 18. ledna
Úmrtí v roce 1998
Úmrtí ve Vídni
Muži
Lichtenštejnská knížata